Let Go ist der Name:
 eines Songs aus dem Jahr 1983 von Blue Öyster Cult aus dem Album The Revolution By Night
 eines Albums aus dem Jahr 1984 von John Fahey, siehe Let Go (John Fahey)
 eines Albums aus dem Jahr 1993 von Brother Phelps, siehe Let Go (Brother Phelps) 
 eines Albums aus dem Jahr 2000 von Bonnie Pink, siehe Let Go (Bonnie Pink) 
 eines Albums aus dem Jahr 2002 von Avril Lavigne, siehe Let Go 
 eines Albums aus dem Jahr 2002 von Nada Surf, siehe Let Go (Nada Surf) 
 eines Songs aus dem Jahr 2002 von Frou Frou aus dem Album Details, bekannt durch den Soundtrack von Garden State
 eines Songs aus dem Jahr 2005 von BarlowGirl aus dem Album Another Journal Entry
 eines Songs aus dem Jahr 2006 von Ne-Yo aus dem Album In My Own Words.

Siehe auch:
 Don’t Let Go